

Aziende
Graetz, azienda tedesca produttrice di elettronica di consumo ed elettrodomestici

Persone
Heinrich Graetz, storico tedesco
Leo Graetz, fisico tedesco
Renè Graetz, pittore tedesco
Windisch Graetz, famiglia aristocratica austriaca
Alfred von Windisch-Graetz, ufficiale militare austriaco

Altro
Numero di Graetz,  gruppo adimensionale utilizzato nello studio dello scambio termico

Ponte di Graetz, tipo di schema utilizzato in elettronica per il funzionamento del raddrizzatore